Роман Павлович Грищук (, ) —  Народный депутат Украины IX созыва. В прошлом украинский актёр, руководитель студии «Мамахохотала», телеведущий.

Биография 
Роман Грищук родился в Киеве, 27 августа 1989 года. Окончил киевскую школу № 186 с медалью.

Окончил Киевском политехническом институт по специальности биомедицинская инженерия.

В КПИ возглавил команду «Сборная КПИ» по КВН. Команда очень успешно выступала и пользовалась популярность публики, играла в Высшей Украинской Лиге КВН. Имел опыт работы со студией «95-й квартал».

В 2013 году Роман вместе с другими участниками команды организовали собственный юмористический проект — творческую студию «Мамахохотала». По словам Грищука, название означает, что «хорошая шутка такая, которую не стыдно рассказать маме». Студия выпускает регулярное юмористическое шоу с одноимённым названием на телеканале НЛО ТВ. Снял полнометражный фильм «Инфоголик», несколько сериалов и активно гастролирует с концертами по Украине, выступал на закрытых мероприятиях в Казахстане.

Осенью 2015 года женился на актрисе студии «Мамахохотала» и блогере Анне Гресь.

В 2019 году баллотируется по 222-му одномандатному округу Киева от партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду Украины и, набрав 28 350 голосов избирателей (40,32% от протоколов, признанных действительными), став таким образом народным депутатом Украины IX созыва.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турецкой Республикой, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Аргентинской Республикой.

Телевизионные проекты 
Как автор, актёр или продюсер принимал участие в следующих проектах:
 Вечернее юмористическое шоу «Мамахохотала-шоу» (с 2014)
 Сериал «Новая Полиция» (2015)
 Сериал «Как закалялся стайл» (2014—2015)
 Сериал «Кураторы» (2018)

Награды и достижения 
 Двукратный чемпион в школьных соревнованиях игр КВН города Киева.
 В 2015 году был включен в ТОП «30 до 30» «Forbes Украина» — список украинцев, добившихся успеха до 30-летия.
 В 2017 году Роман Грищук попал в аналогичный рейтинг по версии Kyiv Post.

Примечания 

Выпускники Киевского политехнического института
Комики Украины
Комики XXI века
Комики по алфавиту
Предприниматели Украины
Предприниматели XXI века
Основатели киностудий
Телеведущие Украины
Телеведущие XXI века
Актёры XIX века
Кинопродюсеры Украины
Юмористы XXI века
Юмористы Украины
Игроки Высшей лиги КВН
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Актёры-политики